Анджелік Кербер була дворазовою чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі її здолала Крістіна Младенович. Турнір примітний поверненням Марії Шарапової після відбування 15-місячної дискваліфікації.

Лаура Зігемунд виграла титул, у фіналі перемігши Младенович з рахунком 6–1, 2–6, 7–6(7–5).

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Кваліфікувались

Щасливий лузер

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Нотатки

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Porsche Tennis Grand Prix
2017